Дзингаретти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дзингаретти, Лука (род. 1961) — итальянский актёр.
 Дзингаретти, Никола (род. 1965) — итальянский политик.